[[File:Cascade sussex county.jpg|thumb|right|340px| <div style="text-align:center"> Cascadă de pe pârâul Tillman, pădurea statală Stokes, Sussex, statul .</div>]]

Comitatul Sussex, confrom originalului din limba engleză, Sussex County, s-ar putea referi la unul din comitatele din

 Anglia 

 Sussex, comitat tradițional, cunoscut și sub numele formal de "the County of Sussex", sau din

 Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Sussex, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Sussex, statul     -- (Categorie și format)
 Comitatul Sussex, statul     -- (Categorie și format)

 Vezi și 

 Sussex (dezambiguizare) Essex (dezambiguizare)''